Збірна України з футзалу розпочала сезон 2015 року 5 січня товариським матчем проти збірної Іспанії у місті Бурела, Іспанія.

Матчі

Іспанія 4:0 Україна

Іспанія 4:3 Україна

Україна 5:1 Чехія

Україна 3:4 Чехія

Україна 2:1 Локомотив (Харків)

Україна 5:2 Данія

Бельгія 2:9 Україна

Україна 3:2 Азербайджан

Статистика гравців у відборі до ЧЄ-2016

Статистика

Склад команди

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Посилання 
 Іспанія - Україна 4:0 - відео голів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015
2015 у футзалі